Deepwater kan syfta på:

 Deepwater (film) – en film från 2005
 Deepwater (roman) – en bok av Carole Wilkinson

Geografi

Australien 

 Deepwater (ort i Australien), New South Wales, Glen Innes Severn,

USA 

 Deepwater (ort i USA), Missouri, Henry County, 

Robotskapade Australienförgreningar
Robotskapade USAförgreningar